Código del Trabajo de Chile puede referirse a:

 El Código del Trabajo de Chile de 1931
 El Código del Trabajo de Chile de 1987
 El Código del Trabajo de Chile de 1994